Herbing ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Herbing (* 1984), deutsche Schriftstellerin
 August Bernhard Valentin Herbing (1735–1766), deutscher Organist und Komponist